El nombre de Juan Álvarez de Toledo puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Juan Álvarez de Toledo (1488-1557). Cardenal de la Iglesia Católica, obispo de Burgos y Córdoba y arzobispo de Santiago de Compostela.
 Juan Álvarez de Toledo y de Monroy. Noble español. Fue conde de Oropesa y de Deleytosa.
 Juan Álvarez de Toledo Portugal (m. 1621). Noble español. Fue conde de Oropesa y marqués de Frechilla.